Вячесла́в Мира́нович (тж. Миронович, Михайлович) Амбарцумя́н (; 22 июня 1940, Москва — 4 января 2008, Москва) — советский футболист армянского происхождения. Чемпион СССР 1969.

Биография 
Воспитанник московской ФШМ. Известен по выступлениям за московские клубы «Спартак» и ЦСКА. В 1961 году сыграл 2 матча за сборную СССР. Мастер спорта СССР (с 1961).

В 1973—1978, 1981—1987 — тренер ФШМ / СК ЭШВСМ. В 1979 — начальник команды «Пахтакор» Ташкент. В 1990—1996 — президент и коммерческий директор команды ветеранов «Россия», в 1999—2007 — президент клуба ветеранов футбола «Сборная команда Москвы». В 2000—2004 — директор и тренер ДЮФК «Митино».

4 января 2008 года Амбарцумян был сбит автомобилем, когда возвращался из соседнего дома к себе на 3-й Крутицкий переулок. C тяжёлой черепно-мозговой травмой, переломом двух рёбер и тяжелейшим ушибом ноги он был доставлен в больницу, где и скончался.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1969
 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965, 1971
 В списках 33 лучших футболистов СССР 2 раза: под № 1 (1968) и под № 2 (1961)

Семья 
 Жена — Валентина Владимировна Светлова (род. 1949), актриса.
 Дочь Ольга (род. 1968).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 Спортивный некрополь

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Знамя»
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Похороненные на Хованском кладбище